Saragosse désigne notamment :

Toponyme 

 la ville de Saragosse, en Espagne,
 la province de Saragosse, dont la capitale est la ville ci-dessus,
 la comarque de Saragosse, autour de cette ville.

Patronyme 

 Abelard Saragossà, linguiste et enseignant espagnol
 Abraham de Saragosse, marchand juif espagnol qui se vit accorder une charte par Louis le Pieux en 825.
 Braule de Saragosse ou saint Braule ou saint Braulion, mort en 646 ou 651, devenu évêque de Saragosse en 631 
 Engrâce de Saragosse.
 Hussein de Saragosse, wali (gouverneur) de Saragosse.
 Llorenç Saragossà, peintre aragonais
 Marie-Christine Saragosse, dirigeante audiovisuelle et haut fonctionnaire française.
 Maxime de Saragosse, évêque catholique dans l'Espagne wisigothique de la fin du  et du début du .
 Vincent de Saragosse, diacre de l'évêque Valère.

Divers 
 Garbel Saragossa,  club de handball, situé à Saragosse en Espagne.
 Traité de Saragosse de 1529 entre Espagne et Portugal

Voir aussi 
 
Patronyme hispanique